Соревнования по волейболу на XIV Тихоокеанских играх проходили с 29 августа по 9 сентября 2011 года в Новой Каледонии — столице страны городе Нумеа и на острове Лифу — с участием 9 мужских и 10 женских национальных сборных команд. Было разыграно 2 комплекта наград. Чемпионские титулы выиграли: у мужчин — сборная Уоллиса и Футуны, у женщин — сборная Таити.

Команды-участницы

Мужчины 
 Американское Самоа, Гуам, Новая Каледония, Папуа — Новая Гвинея, Самоа, Таити, Тувалу, Уоллис и Футуна, Фиджи.

Женщины 
 Вануату, Гуам, Новая Каледония, Папуа — Новая Гвинея, Самоа, Таити, Тонга, Тувалу, Уоллис и Футуна, Фиджи.

Система проведения турнира 
9 команд-участниц у мужчин и 10 у женщин на предварительном этапе разбиты на две группы. Команды, занявшие в группах первые два места выходят в полуфинал и далее по системе  с выбыванием определяют призёров турниров. За победы со счётом 3:0 и 3:1 команды получают по 3 очка, 3:2 — по 2 очка, за поражения 2:3 проигравшие получают по одному очку, за поражения 1:3 и 0:3 очки не начисляются.

Результаты

Мужчины

Предварительный этап (Нумеа)

Группа A 

 30 августа: Таити — Тувалу 3:0 (25:11, 25:6, 25:12).
 31 августа: Таити — Самоа 3:0 (25:12, 25:20, 25:23); Новая Каледония — Тувалу 3:0 (25:17, 25:12, 25:18).
 1 сентября: Новая Каледония — Самоа 3:0 (25:19, 25:19, 25:15).
 2 сентября: Самоа — Тувалу 3:1 (25:14, 23:25, 25:16, 25:20).
 3 сентября: Таити — Новая Каледония 3:0 (25:23, 25:23, 25:21).

Группа B 

 29 августа: Папуа—Новая Гвинея — Фиджи 3:1 (26:24, 32:34, 25:17, 25:20); Американское Самоа — Гуам 3:0 (25:23, 25:23, 25:21).
 30 августа: Папуа—Новая Гвинея — Американское Самоа 3:1 (27:25, 25:13, 22:25, 25:16).
 31 августа: Фиджи — Американское Самоа 3:0 (25:18, 25:17, 25:20); Уоллис и Футуна — Гуам 3:0 (25:14, 25:14, 25:15).
 1 сентября: Уоллис и Футуна — Папуа—Новая Гвинея 3:1 (25:21, 25:19, 22:25, 25:20).
 2 сентября: Папуа—Новая Гвинея — Гуам 3:0 (25:15, 25:23, 25:19); Уоллис и Футуна — Фиджи 3:0 (25:20, 25:21, 25:21).
 3 сентября: Фиджи — Гуам 3:1 (25:18, 26:24, 16:25, 25:20); Уоллис и Футуна — Американское Самоа 3:0 (25:18, 25:18, 25:18).

Матч за 7-е место (Лифу) 
8 сентября
 Американское Самоа — Тувалу 3:0 (25:16, 25:20, 25:20).

Матч за 5-е место (Лифу) 
8 сентября
 Фиджи — Самоа 3:2 (25:20, 17:25, 25:23, 18:25, 15:11).

Плей-офф (Нумеа)

Полуфинал 
7 сентября
 Таити — Папуа—Новая Гвинея 3:2 (23:25, 25:23, 14:25, 25:11, 15:11)
 Уоллис и Футуна — Новая Каледония 3:2 (23:25, 25:23, 25:21, 22:25, 15:10)

Матч за 3-е место 
9 сентября
 Папуа—Новая Гвинея — Новая Каледония 3:1 (25:18, 25:20, 22:25, 25:20).

Финал 
9 сентября
 Уоллис и Футуна — Таити 3:0 (25:18, 25:23, 25:22).

Женщины

Предварительный этап (Нумеа)

Группа A 

 30 августа: Уоллис и Футуна — Гуам 3:1 (25:19, 25:13, 23:25, 25:20); Фиджи — Тонга 3:0 (25:17, 25:14, 25:17).
 31 августа: Фиджи — Уоллис и Футуна 3:0 (25:10, 25:20, 25:18); Новая Каледония — Тонга 3:0 (25:14, 25:10, 25:6).
 1 сентября: Фиджи — Гуам 3:0 (25:14, 25:18, 25:13); Новая Каледония — Уоллис и Футуна 3:0 (25:9, 25:10, 25:16).
 2 сентября: Уоллис и Футуна — Тонга 3:1 (23:25, 25:12, 25:12, 25:12); Новая Каледония — Гуам 3:0 (25:8, 25:18, 25:19).
 3 сентября: Гуам — Тонга 3:0 (27:25, 25:19, 25:23); Новая Каледония — Фиджи 3:1 (22:25, 25:20, 25:9, 25:13).

Группа B 

 30 августа: Вануату — Тувалу 3:0 (25:9, 25:18, 25:19); Самоа — Папуа—Новая Гвинея 3:0 (25:17, 25:12, 25:22).
 31 августа: Самоа — Вануату 3:0 (25:18, 25:19, 25:17); Таити — Папуа—Новая Гвинея 3:0 (25:15, 25:11, 25:12).
 1 сентября: Самоа — Тувалу 3:0 (25:16, 25:18, 25:13); Таити — Вануату 3:0 (25:13, 25:10, 25:15).
 2 сентября: Папуа—Новая Гвинея — Вануату 3:0 (25:23, 25:19, 25:22); Таити — Тувалу 3:0 (25:3, 25:11, 25:5).
 3 сентября: Папуа—Новая Гвинея — Тувалу 3:1 (25:27, 25:13, 25:18, 25:10); Таити — Самоа 3:0 (25:13, 25:16, 25:22).

Матч за 7-е место (Лифу) 
6 сентября
 Вануату — Гуам 3:0 (25:21, 25:16, 25:11).

Матч за 5-е место (Лифу) 
6 сентября
 Уоллис и Футуна — Папуа—Новая Гвинея 3:2 (13:25, 25:17, 26:24, 23:25, 15:9).

Плей-офф (Нумеа)

Полуфинал 
7 сентября
 Новая Каледония — Самоа 3:0 (25:11, 25:21, 25:17)
 Таити — Фиджи 3:0 (25:18, 25:14, 25:15)

Матч за 3-е место 
9 сентября
 Самоа — Фиджи 3:0 (25:23, 25:20, 25:21).

Финал 
9 сентября
 Таити — Новая Каледония 3:0 (25:18, 25:15, 25:10).

Итоги

Положение команд

Призёры

Мужчины 
  Уоллис и Футуна: Томаакино Матавалу, Борис Таканико, Вакакула Таканико, Акелауси Нау, Факафетаи Исесо Тупоу, Жан-Филип Сионе, Мелиуахель Маиле Таканико, Витали Петело Тупоу, Талиитеофа Тунилоа, Петело Фаипуле Колокилаги, Гленн Тевила Туифуа, Петело Маливао.

  Таити: Вилсон Бонно, Ваиануу Маре, Тьерри Фауура, Терии Стив Таураа, Марк Ваки, Эрик Калсбеек, Донован Теавае, Бенжамен Лепрадо, Эдуард Маре, Маури Маоно, Давидсон Рупеа, Жан-Ив Ваки.

  Папуа — Новая Гвинея: Ричард Кила-Рупа, Лои Вало, Ула Гима, Гиа Капа, Веупи Кила, Кала Кила, Равуива Махуру-Рау, Джордж Дэвид, brb Форова Арифеае, Джеффри Чарли, Гереана Кила, Такси Маино.

Женщины 
  Таити: Луиза Локелани Веро, Валерия Паофаи Эпсе Ваки, Стефани Матирита Моуа, Иветт Ваэа Паофаи, Моэти Темауи, Гильда Маинануи Таваэарии, Матильда Теумере Паофаи, Рашель Хамау, Теапуа Зингерлет, Маимити Патрисия Маре, Онис ле Биан, Рауреа Темарии.

  Новая Каледония: Соня Хуажа, Адель Менанго, Элизабет Гопе-Фенереж, Жермен Манмиеу, Сара Нехуне, Мооне Армони Кону, Орели Кону, Эмелин Хаэко, Розмари Вакие, Эстера Вовене, Алексия Ванабо.

 : Улуива Фааваога, Адрианна Катрина Сеуфату, Упутауа Джулия Притчард, Таулага Сулу Малаитаи, Тереза Таилилино Малатаи, Тамара Тавиуни, Перелини Мулитало, Газоло Санеле-Пио, Самалаулу Фааваеага, Жаклин Лоле Нуували, Грейс Лина Лео.

Примечания

Ссылки 
 Волейбольный турнир на сайте 14-х Тихоокеанских игр

Волейбол на Тихоокеанских играх
2011 год в волейболе